Алексе́й Фёдорович Попо́в:
 Попов, Алексей Фёдорович (1733—1799) — русский актёр и педагог.
 Попов, Алексей Фёдорович (1896—1946) — советский генерал-лейтенант танковых войск.